Outrider (возможные варианты перевода — Коммивояжёр или Всадник) — первый и до настоящего времени единственный студийный альбом в сольной дискографии Джимми Пейджа, выпущенный 19 июня 1988 года на лейбле Geffen Records.

Альбом был записан в собственной студии Пейджа The Sol в Англии в начале 1987 года. В работе над альбомом принимал участие, в том числе, сын Джона Бонэма Джейсон (ударные), а Роберт Плант исполнил вокал в одной из композиций.

Изначально Пейдж планировал сделать альбом двойным, однако в самом начале работы над ним дом музыканта был ограблен; среди похищенных вещей оказались и некоторые демозаписи для будущего альбома. Пейдж принял решение не восстанавливать утраченный материал и записывать новые идеи.

Осенью 1988 года в поддержку альбома (изданного в двух вариантах - на пластинке и компакт-диске) был проведён трёхмесячный концертный тур по городам США и Великобритании.

Успех альбома и критика 

Outrider достиг 27 места в британском чарте UK Albums Chart, 26 в американском чарте Billboard 200 и стал золотым в США. Кроме того, релиз занял 16 место в списке лучших рок-альбомов 1988 года по версии журнала Kerrang!

Всего на песни альбома было выпущено три сингла; самым популярным стал «Wasting My Time», достигший 4 места в чарте Billboard Hot Mainstream Rock Tracks (в продажу сингл поступил на виниловой пластинке с инструментальной «Writes of Winter» на би-сайде).

Сам Пейдж впоследствии отзывался о своей работе так:

Outrider получился нормальным. Он похож на демозапись в сравнении с некоторыми искусно спродюсированными альбомами других исполнителей того времени. Это не очень хорошо, но не столь важно — главное, что затем я отправился в концертный тур. Я просто играл музыку на концертах, словно возвращаясь к временам The Yardbirds. Джейсон [Бонэм] был барабанщиком в этом туре.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Сертификация

Концертный тур

Участники записи 
Музыканты
Джимми Пейдж – гитара, синтезатор, бэк-вокал; продюсер
Бэрримор Барлоу – ударные в композициях "Liquid Mercury" и "Emerald Eyes"
Джейсон Бонэм – ударные
Крис Фарлоу – вокал в "Hummingbird", "Prison Blues", "Blues Anthem (If I Cannot Have Your Love...)"
Тони Франклин – бас-гитара в "Wasting My Time"
Феликс Криш – бас-гитара в "The Only One", "Liquid Mercury", "Emerald Eyes", "Prison Blues" и "Blues Anthem (If I Cannot Have Your Love...)"
Дурбан Лаверде – бас-гитара в "Wanna Make Love", "Writes of Winter" и "Hummingbird"
Джон Майлз – вокал в "Wasting My Time" и "Wanna Make Love"
Роберт Плант – вокал в "The Only One"

Технический персонал
Питер Эшуорт – фотографии
Дик Битхэм – ассистент звукоинженера
Стив Хойлэнд – ассистент звукоинженера
J.L. – обложка, графическое оформление
Джордж Марино – мастеринг
Лейф Масес – звукоинженер, микширование

Примечания

Ссылки 
 Обзор альбома на Ultimate Classic Rock 
 Обзор альбома на Classic Rock Review 
 Описание альбома на официальном сайте Джимми Пейджа